Volvo V40 (1995) – kompaktowe kombi produkowane w latach 1995–2004.
 Volvo V40 (2012) – kompaktowy hatchback produkowany w latach 2012–2019.